Valencia este un nume propriu originar din Spania, unde desemnează un oraș, o provincie și alte denominări în legătură cu aceastea.

În Spania 

 Valencia, oraș din Spania
 Provincia Valencia, din Spania
 Valencia CF, echipă de fotbal din Spania

În alte țări

Columbia 

 Valencia, Córdoba
 Valencia de Jesús Christ

Ecuador 

 Valencia, Los Ríos Province, Ecuador

Filipine 

 Valencia, Bohol
 Valencia City, Bukidnon
 Valencia, Negros Oriental

India 

 Valencia, Mangalore, Karnataka, India

Pakistan 

 Valencia, Lahore, Pakistan

Peru 

 Valencia, Peru

Statele Unite ale Americii 

 Valencia, Santa Clarita, comitatul Los Angeles, statul  
 Valencia, statul 
 Comitatul Valencia, statul 
 Valencia, statul 
 Valencia, statul , loc listat din comitatul Fairfield
 Valencia West, statul

Venezuela 

 Valencia, Carabobo, oraș din Venezuela
 Roman Catholic Archdiocese of Valencia en Venezuela

Trinidad Tobago 

 Valencia, Trinidad and Tobago

Nume proprii